

Codici 
 CCM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Criciúma (Brasile)

Sigle 
 CCM – Chama Cha Mapinduzi, principale partito politico della Tanzania
 CCM – Contemporary Christian Music – Musica cristiana contemporanea
 CCM – Customer communications management, attività informatica
 CCM – Continuous Casting Machine – Macchina di colata continua

Musica 
 CCM – Cheetah Chrome Motherfuckers, band hardcore punk pisana attiva dal 1979 al 1987, capofila del GDHC, Granducato Hardcore, il collettivo che riuniva i punk e gli hardcorers di tutta la scena punk anarchica toscana.